Ferrin bzw. Ferrín ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Ferrin, Erbauer des rein muskelbetriebenen Freizeitparks bei der „Osteria ai Pioppi“
 Chad Ferrin (* 1973), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Gino Ferrin (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Whitman G. Ferrin (1818–1896), US-amerikanischer Anwalt und Politiker, der State Auditor von Vermont war
 Gustavo Ferrín (* 1959), uruguayischer Fußballtrainer
 Jennifer Ferrin (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Xosé Luís Méndez Ferrín (* 1938), spanisch-galicischer Schriftsteller
 Bobby McFerrin (* 1950), US-amerikanischer Musiker und Dirigent